

Шаворне — колишній муніципалітет у департаменті Ен, Франція

Шаворне — громада в кантоні Во